El término «Last Exit to Brooklyn» puede referirse:

 a «Last Exit to Brooklyn», una novela escrita en 1964 por Hubert Selby Jr.;
 a «Last Exit to Brooklyn», una película de 1989, basada en la novela;
 a «Last Exit to Brooklyn», un álbum musical compuesto por Mark Knopfler que sirvió de banda sonora de la película;
 a «Last Exit to Brooklyn», una canción interpretada por la banda Modern Talking, del álbum «America».